Чемпіонат України з футболу 1993-94 — третій чемпіонат України.

Історія 

На відміну від попереднього чемпіонату, коли доля чемпіонства вирішилася в останньому турі, цього сезону перемога Динамо не викликала сумнівів задовго до фінішу. Сильно здав Дніпро, відкотившись на четверте місце. Його місце намагався зайняти Шахтар, але вигравши 16 з 17 домашніх матчів, гірники постійно мали проблеми на виїзді, здобувши лише чотири перемоги.

За результатами сезону вищу лігу залишили два клуби, які колись були серед найуспішніших в Україні — старожил вищої ліги СРСР Металіст (Харків) і учасник останнього чемпіонату СРСР у першій лізі Буковина (Чернівці).

Вища ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Друга ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Перехідна ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Див. також 
 Кубок України з футболу 1993—1994
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1993—1994

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 3-й чемпионат Украины-1993/94 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1993–1994 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 Статистика чемпіонату України 1993-94 на сайті ukrainiansoccer.net (англ.)

1993 у футболі
1994 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
1993 в українському спорті
1994 в українському спорті